Feitzing ist der Name folgender Orte:

 Feitzing (Gemeinde Aschbach-Markt), Ortsteil von Aschbach-Markt, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Feitzing (Gemeinde Pramet), Ortschaft von Pramet, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Siehe auch:
 Feitzinger